Стівенс (округ, Джорджія) 
Стівенс (округ, Оклахома) 
Стівенс (округ, Техас)

Стівенс (округ, Канзас)
Стівенс (округ, Міннесота)
Стівенс (округ, Вашингтон)